Miejscowości w Polsce:
 Błaziny Dolne
 Błaziny Górne